12:00 может означать:

 Полдень — момент дневного времени, середина суток.
 Полночь — момент ночного времени, завершающий сутки; также 24:00 или 0:00.
 12:00 – мини-альбом южнокорейской гёрл-группы LOONA.

См. также 
 После полудня
 После полуночи